Choux steht für:
 Choux, französische Gemeinde im Département Jura

Choux ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Choux (1919–2002), französischer Priester und Historiker
 Jean Choux (1887–1946), Schweizer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Laëtitia Choux (* 1979), französische Schwimmerin